Pidgin – język pidżynowy
 Pidgin – multikomunikator internetowy (dawniej Gaim)

Zobacz też 
 Pidgin English